Stork (bedrijf), technische dienstverlening en voorheen machinebouw
Stork!, een musical
Stork (plaats), in Nederland, bij Loppersum, ook De Stork
ooievaar, een vogelsoort
HMS Stork, een sloep
STORK-raamwerk, Europese infrastructuur voor beveiliging en identificatie

Personen 
 Ankie Stork (1921–2015), verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog
 Bob Stork (Wilhelm Arent Stork, 1893–1962), Nederlands politicus
 Coen Stork (1928–2017), Nederlands diplomaat
 Dirk Stork (Charles Theodorus Stork, 1822–1895), Nederlands ondernemer en politicus
 Florian Stork (1997), Duits wielrenner
 Gilbert Stork (1921–2017), Belgisch-Amerikaans scheikundige
 Philip Stork (1967), Nederlands ondernemer en hoogleraar

Zie ook 
 Storck (doorverwijspagina)
 Storch (doorverwijspagina)